Il British Superbike Championship 2012 è la venticinquesima edizione del British Superbike Championship.

Il campionato piloti è stato vinto da Shane Byrne con la Kawasaki ZX-10R del team Rapid Solicitors Kawasaki; si è trattato del terzo titolo in carriera dopo quelli del 2003 e del 2008 e il primo per un pilota Kawasaki dopo quello di John Reynolds ottenuto nel 1992. Il titolo costruttori è stato vinto dalla stessa Kawasaki.

La prima fase di stagione ha visto prevalere il campione in carica Tommy Hill su Yamaha, autore di sette vittorie, mentre nella seconda fase detta Showdown, decisiva per il campionato, Byrne ha ottenuto sette podi di cui quattro vittorie, riuscendo così ad assicurarsi il successo finale davanti all'australiano Joshua Brookes su Suzuki; Hill ha invece chiuso terzo, davanti agli altri tre contendenti al titolo, vale a dire Alex Lowes e Michael Laverty su Honda e Tommy Bridewell su BMW. Settimo nella graduatoria finale e vincitore della BSB Riders' Cup è invece James Westmoreland su Honda.

Piloti partecipanti
Fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Dove non indicata si intende nazionalità britannica.

Calendario
In ogni evento la sessione di qualifica determina la griglia di partenza soltanto per Gara 1, mentre per Gara 2 e Gara 3 lo schieramento è basato sulla classifica dei giri veloci nella corsa precedente.

La Gara 2 di Brands Hatch del 9 aprile è stata cancellata per pioggia e olio in pista e recuperata come prima manche a Oulton Park il 6 maggio.

Classifiche

Sistema di punteggio

Classifica piloti
Al termine dei primi nove weekend della stagione ai primi sei piloti in classifica vengono attribuiti 500 punti più 3 punti per ogni vittoria, 2 punti per ogni secondo posto e un punto per ogni terzo posto ottenuto nella prima parte dell'anno; pertanto nella seconda fase detta Showdown la competizione per il titolo finale si restringe a questi sei concorrenti, mentre al primo classificato tra gli altri piloti al termine del campionato viene assegnata la BSB Riders' Cup. Inoltre sempre alla fine della stagione principale ad ogni pilota che ha partecipato ad almeno due eventi vengono scartati i due peggiori risultati ottenuti.

Classifica costruttori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

British Superbike Championship
Serie e competizioni motoristiche nel 2012